Jovana Damnjanović – calciatrice serba
 Miroljub Damnjanović – ex cestista jugoslavo
 Nevena Damnjanović – calciatrice serba
 Ognjen Damnjanović – calciatore serbo
 Uroš Damnjanović – calciatore serbo